Aleksandra Skarzyńska, née le  est une pentathlonienne polonaise.

Biographie

Palmarès 

Ce palmarès n'est pas complet

Notes et références 

Pentathlonienne polonaise
Championne du monde de pentathlon moderne
Naissance en octobre 1988